585 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 585 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Курской области.  Код 206013.
 585 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Курской области. Код 595128.